Glavany est un patronyme notamment porté par 
 Roland Glavany (1922-2017), général de corps aérien français et pilote d'essais,
 Jean Glavany (né en 1949), homme politique français, fils du précédent,
 Mathieu Glavany (né en 1977), joueur de rugby à XV professionnel, fils du précédent.